Cestonaro ist der Familienname folgender Personen:

Ottavia Cestonaro (* 1995), italienische Leichtathletin
Peter Cestonaro (* 1954), deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler